Miejscowości w USA:
 Beargrass – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Beargrass (ang. Beargrass Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin